Juggernaut es un término que se usa, entre otros, para el personaje Juggernaut (Marvel Comics). Otros usos incluyen:

En la cultura popular 
 En el universo de Akasa-Puspa (un cómic de ciencia ficción), los júggernauts son inmensos seres que habitan en el vacío del espacio. Son criaturas de forma ahusada de un kilómetro de longitud. En su extremo anterior se halla la boca, mientras que en el extremo posterior se halla un orificio que cumple la doble función de ano y propulsor. El mecanismo de propulsión de estos seres se basa en calentar su extremo posterior mediante un órgano cubierto de tejido reflectante que concentra la luz de los soles próximos, lo que recalienta el hidrógeno, gas que el juggernaut guarda en su interior. Cuando el hidrógeno recalentado es expulsado por el ano se produce el impulso necesario para desplazar a la criatura.
 A5 Juggernaut es un vehículo espacial en La guerra de las galaxias.
 Un gigante gargantuano Sim-Seru del juego Sony PlayStation Legend of Legaia.
 Vehículo enorme que destruye a KITT en Knight Rider.
 Villano de X-men en los cómics de Marvel, hermanastro de Charles Xavier.
 En la primera edición del sistema de juego de roles Dungeons & Dragons, un Juggernaut es un dispositivo parecido a un golem, que se ve como una gran estructura de madera o piedra sobre rodillos.
 Una nave de guerra en el juego Age of Empires.
 Una de las criaturas más poderosas en el juego de computadora Tibia.
 Unidad de artillería bipedal que aparece en los juegos Command & Conquer: Tiberian Sun Firestorm y Tiberium Wars.
 Una unidad tanque a vapor de la raza Vinci en el videojuego Rise of Nations: Rise of Legends.
 Juggernaut (Shaggai) es la más poderosa de las armas de Hypnos en la serie de televisión Digimon Tamers.
 Tanque lento en el juego XMP Unreal 2 de EXpanded MultiPlayer.
 Tipo de monstruo en el juego C64 Archon II: Adept.
 Tipo de coraza pesada en Tribes 2.
 Juggernaut Hordling: personaje de The Horde.
 Unidad naval en Warcraft II: Tides of Darkness.
 Yurnero the Juggernaut es un héroe con gran capacidad AoE en DoTA-Warcraft III.
 Una especie de flood de tamaño inmenso que está cifrado en el disco y solo se ha visto en el nivel Suma Caridad (también llamada Gran Caridad Ciudad Covenent), en el juego de Halo 2.
 Fantasma asesino serial en 13 fantasmas.
 Es una bestia gigante parecido a un seismosaurio en el juego Turok Evolution, en el capítulo 13, se entra en ella y se destruye desde adentro, para evitar la caída de una ciudad ficticia llamada Galyana.
 En Call of Duty: Modern Warfare 2 y Call of Duty: Modern Warfare 3, es un soldado equipado con un traje antiexplosivos, y en el modo zombis de Call of Duty: World at War, Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2 es una ventaja que aumenta la resistencia de la cantidad de veces que te golpea un zombi a cinco.
 En el juego Final Fantasy XII, es una enemigo con forma de golem de madera.
 En el juego Final Fantasy XIII, es un enemigo de tipo robot gigante.
 Es un tipo de partida del modo multijugador de Halo Reach.
 En el juego Global Agenda, es un enemigo colosal de gran poder.
En el juego en línea Pirate Galaxy, el Juggernaut es un Mantis inmenso que aparece en algunas misiones.

En música 
 La banda de Rapcore Zebrahead, creó una canción titulada "The Juggernauts", dicha canción aparece en su álbum "Phoenix" como la 5 pista. Es considerada por muchos fanes de la banda como su "Himno"
 Juggernaut of Justice  es una canción del grupo Anvil
 Here We Are Juggernaut es una canción de Coheed and Cambria de su álbum del 2010 llamado Year Of The Black Rainbow.
 Juggernaut es un álbum de Lustmord grabado en 2007 por King Buzzo.
 Juggernaut es un álbum de estudio de Hunters & Collectors.
 Juggernaut es una canción de Raven de su álbum de 1987 Life's a Bitch.
 Juggernaut es una canción de Clutch de su álbum Pitchfork & Lost Needles.
 Juggernaut es una banda de heavy metal de Texas, conocida por sus shows ultrajantes.
 Juggernaut es una banda de hardcore de Melbourne (Florida) que comenzó en 2005.
 Juggernaut es una banda de rock de Sídney (Australia) formada en 1980.
 "Juggernaut" es una canción de Manolo Kabezabolo de su disco 2001: la odisea va despazio.
 Juggernaut es un álbum de Sun City Girls grabado en 1994, para una película de Mark Roman Bodnar.
 "Juggernauts" es una canción del disco Common Dreads de la banda inglesa Enter Shikari.
 "Juggernaut' es una canción de dredg incluida en su EP de 1996 "Conscious"
 "Juggernaut" es el título de una canción contenida en el disco 'Until Your Heart Stops' de Cave In
 "Juggernaut es el título de una canción del álbum "Cold Blood" de la banda japonesa Sadie.
 "Juggernaut" es un álbum de estudio doble de Periphery.

En otros campos 
 The Unstoppable Juggernaut es un episodio de la serie animada X-Men (1994).
 Argonauta y Juggernaut, libro de poemas de Osbert Sitwell.
 Un juego multijugador en Halo, Halo 2 y Halo 3.
 Una carta de la tercera edición de Magic: The Gathering (R) (o Magic TG), siendo un juego de rol o estrategia muy difundido a nivel mundial. Más tarde fue impresa en el set Darksteel.
 Un luchador profesional estadounidense.
 Una de las Siete Mujeres nacidas del céter de Jessica Borg. Representa su lado monstruoso.
 En sociología, Giddens toma la imagen del Juggernaut para describir a la modernidad
 En literatura, la palabra "juggernaut" aparece como descripción de Hyde en Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Apodo del P-47 Thunderbolt durante la Segunda Guerra Mundial.
Traje antibalas del juego Call of Duty: Modern Warfare 3.

Cine 
 Juggernaut (1936) es un filme de misterio protagonizado por Boris Karloff.
 Juggernaut (1968).
 Juggernaut (1974) es un filme dirigido por Richard Lester, y protagonizado por Richard Harris.

Episodios de televisión 
 Episodio de la quinta temporada de Star Trek: Voyager.
 «Bart vs. The Juggernauts», juego handheld de Los Simpson.
 Knight of the Juggernaut fue el primer episodio de la cuarta temporada de Knight Rider.
 «The Juggernauts», aventura de audio de Doctor Who escrita por Scott Alan Woodard y publicada por Big Finish Productions.

En idioma inglés 
 Creencia o institución que logra una devoción ciega y destructiva e incluso en la cual los adeptos pueden llegar a ser implacablemente sacrificados.
 En Gran Bretaña, camión de gran envergadura y potencia.

Referencias